Courtenay kan syfta på:

 Courtenay (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Frankrike 

 Courtenay, Isère, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Courtenay, Loiret, kommun i departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Courtenay, British Columbia, ort, British Columbia,